Slowakische Republik steht für:
 Slowakischer Staat, 1939–1945
 Slowakei, ab 1993 existierende zweite Slowakische Republik